Der Coupe d’Europe 2004/05 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 47. Auflage fand vom 26. bis zum 28. Mai 2005 in Andernos-les-Bains statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein gesetzt ist. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der fünf Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Der AGIPI Courbevoie gewann mit neuem Sponsor erstmals den Coupe d’Europe vor dem Sporting Club Lissabon und dem Futebol Clube de Porto.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.

Von den Gruppen B bis E liegen leider keine Ergebnisse vor.

Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt. Es wurden aber immer drei Sätze gespielt. Das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Andernos-les-Bains

Ausscheidungsgruppe A in Wien  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Lissabon  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Hengelo  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Madrid  
Abschlusstabelle

(*) Crystal Kelly zog seine Mannschaft zurück, da sie als Titelverteidiger eine Wildcard verlangten. Selber wollten sie aber nicht das Turnier ausrichten. Laut Reglement bekam aber nur der Ausrichter eine Wildcard.

Ausscheidungsgruppe E in Paris  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Andernos-les-Bains

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2004/05

Einzelnachweise 

2005
Coupe dEurope 2004/05
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung im Département Gironde
Andernos-les-Bains